Teatrul muzical-dramatic uzbec din Oș (în ) este cel mai vechi teatru profesionist din Kârgâzstan, al doilea cel mai vechi teatru din Asia Centrală.

Istoric

În 1914, sub conducerea lui Rahmonberdi Madazimov, împreună cu profesorul școlii rusești din Oș, Baltykhodzhoy Sultanov a fondat un grup de teatru.

Primul director artistic al trupei de teatru Madazimov Rahmonberdi a fost primul fondator și organizator al mișcării teatrale din Kârgâzstan.

Teatrul Babur din Oș este cel mai vechi teatru din Asia Centrală, după Teatrul Național de Teatru Academic Uzbek, numit după Hamza din Tașkent (fondat în 1913-27 februarie 1914).

Repertoriul teatrului

Legături externe 

 Спектакль "Барсбек" будет представлять Кыргызстан на международном фестивале в Турции
 Актёрская династия
 Они стояли у истоков
 27 марта – Всемирный день театра
 К 100 летию старейшего театра Кыргызстана 
 Старейшему театру Кыргызстана — 100 лет 
 Марказий Осиёдаги энг кекса профессионал театр 100 ёшга тўлди
 Люди, которые меняли мир
 Люди, которые меняли мир
 Биографии известных людей
 Указ Президента Кыргызстана №354 от 14.10.2004 года
 Ош старейший театр республики отметил своё 95-летие
 В Кыргызстане Ошскому узбекскому театру музыкальной драмы 95 лет
 Ошский академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура 29 ноября отметит своё 95-летие
 В Ошском театре имени Бабура за 95-летний период работы поставлено около 600 спектаклей
 Ўш ўзбек академик театри 95-йиллигини нишонлади
 Национальная энциклопедия Узбекистана 
 Театр Кыргызстана в 20-80 годах
 Директор ошского театра: вице-премьер Узбекистана пообещал нам $50 тыс.
 "Барсбек" покажут на международном фестивале 
 Демонстрация дружбы и сотрудничества
 Коллектив Ошского театра - в Андижане
 Официальный сайт театра
 Открылся 97-сезон театра
 Гримасы и капризы Обезьяны
 Бабур атындагы Ош Мамлекеттик академик өзбек музыкалуу драма театры 
 Люди, которые меняли мир
 "Жайдари келин" чегара оша томоша кўрсатди
 В Оше поставили «Душевные смятения Бабура» с помощью Узбекистана 
 Пред юбилейный сезон театра имени Бабура
 Театр имени Бабура: 100 лет на службе у мультикультурализма и полиэтничности
 Газета "Советтик Киргизстан" №203 29.08.1972 г. стр.4
 Документальный фильм студия "Кыргызтелефильм" "Ошский государственный узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура"

Fondări în 1914
Teatre din Kârgâzstan
Cultura Kârgâzstanului